Rogovka (Koersk) – dorp in de Russische oblast Koersk
 Rogovka (rivier) – zijrivier van de Tsjeptsa in het stroomgebied van de Wolga